Antonio Di Cicco – scrittore italiano
 Bobby Di Cicco – attore e comico statunitense di origini italiane
 Dennis di Cicco – astronomo statunitense
 Loredana Di Cicco – conduttrice televisiva e attrice italiana
 Mauro Di Cicco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
De Cicco